Velika nagrada Nemčije 1954 je bila šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1954. Odvijala se je 1. avgusta 1954 na dirkališču Nürburgring.

To je bila najdaljša dirka v zgodovini Formule 1, trajala je 3 ure in 45 minut. Zadnjo prvenstveno dirko je odpeljal Hermann Lang.

Dirka 

|-
! 1
| 18
|  Juan Manuel Fangio
| Mercedes
| 22
| 3:45:45,8
| 1
| 8
|-
! 2
| 1
|  José Froilán González Mike Hawthorn
| Ferrari
| 22
| + 1:36,5
| 5
| 33
|-
! 3
| 2
|  Maurice Trintignant
| Ferrari
| 22
| + 5:08,6
| 7
| 4
|-
! 4
| 19
|  Karl Kling
| Mercedes
| 22
| + 6:06,5
| 23
| 4
|-
! 5
| 7
|  Sergio Mantovani
| Maserati
| 22
| + 8:50,5
| 15
| 2
|-
! 6
| 4
|  Piero Taruffi
| Ferrari
| 21
| +1 krog
| 13
|
|-
! 7
| 15
|  Harry Schell
| Maserati
| 21
| +1 krog
| 14
|
|-
! 8
| 25
|  Louis Rosier
| Ferrari
| 21
| +1 krog
| 11
|
|-
! 9
| 24
|  Robert Manzon
| Ferrari
| 20
| +2 kroga
| 12
|
|-
! 10
| 9
|  Jean Behra
| Gordini
| 20
| +2 kroga
| 9
|
|-
! Ods
| 14
|  Princ Bira
| Maserati
| 18
| Krmiljenje
| 19
|
|-
! Ods
| 21
|  Hermann Lang
| Mercedes
| 10
| Zavrten
| 13
|
|-
! Ods
| 11
|  Clemar Bucci
| Gordini
| 8
| Kolo
| 16
|
|-
! Ods
| 22
|  Theo Helfrich
| Klenk-BMW
| 8
| Motor
| 21
|
|-
! Ods
| 20
|  Hans Herrmann
| Mercedes
| 7
| Puščanje goriva
| 4
|
|-
! Ods
| 10
|  Paul Frère
| Gordini
| 4
| Kolo
| 4
|
|-
! Ods
| 3
|  Mike Hawthorn
| Ferrari
| 3
| Prenos
| 3
|
|-
! Ods
| 8
|  Roberto Mieres
| Maserati
| 2
| Puščanje goriva
| 17
|
|-
! Ods
| 16
|  Stirling Moss
| Maserati
| 1
| Obesa
| 3
|
|-
! Ods
| 12
|  André Pilette
| Gordini
| 0
| Vzmetenje
| 20
|
|-
! DNS
| 6
|  Onofre Marimón
| Maserati
|
| Smrtna nesreča
| 8
|
|-
! DNS
| 5
|  Luigi Villoresi
| Maserati
|
| Umik
| 10
|
|-
! DNS
| 17
|  Ken Wharton
| Maserati
|
| Umik
| 22
|
|}

Viri

 

Formula 1 sezona 1954
1954